Лев Алекса́ндрович Поляко́в  (24 апреля 1927, Моршанск, Тамбовская губерния, СССР — 26 января 2001, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист Российской Федерации (1996).

Биография 
Лев Поляков родился 24 апреля 1927 года в Моршанске.

Первоначально Лев Александрович Поляков мечтал о карьере военного. Он учился в авиационном техникуме, а затем в Высшем военно-морском училище в Баку. Но занятия самодеятельностью и любовь к театру решили выбор в пользу актёрской профессии. Поляков поступил в Школу-студию МХАТ и 2 года играл в БДТ.

В середине 1950-х годов Лев Поляков начал активно сниматься в кино.

В 1958 году он окончил ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой) и поступил в Театр-студию киноактёра.

Боролся с инсультом. Актёр умер на  74-м году жизни от инсульта 26 января 2001 года в одной из столичных клиник. Урна с прахом актёра захоронена в колумбарии на Ваганьковском кладбище.

Семья 
 Жена — Инна Николаевна Выходцева (р. 1934), актриса Театра-студии киноактёра, заслуженная артистка РФ.
 Сын — Никита Львович Поляков (1960—1998), переводчик, окончил институт имени Мориса Тореза. Пропал без вести в Доминиканской Республике во время цунами в 1998 году.

Фильмография 

 : Рассказы о Ленине — поручик Барышев
 : Атаман Кодр — Тодор Тобулток
 : Дело «пёстрых» — Растягаев
 : Дорога на фестиваль (короткометражный)
 : Мичман Панин — офицер Грузинов
 : Две жизни — Николай Игнатьев
 : Коллеги — доктор Столбов
 : Гусарская баллада — Пётр Пелымов
 : Ракеты не должны взлететь — сержант американской армии Юджин
 : Фитиль (серия № 19 «Ягодки») — жених
 : Бегство из рая — Павел
 : Последняя ночь в раю — Павел
 —: Война и мир — Лористон
 : Как вас теперь называть? — Пётр Сизов / Пауль Краус
 : О чём молчала тайга — отец Николай
 : Весёлые расплюевские дни — полицейский Качала
 : Дикий мёд — начальник геологической экспедиции
 : Выстрел — майор
 : Николай Бауман — Евгений Николаевич Котов
 : Места тут тихие — Том, американский моряк (нет в титрах)
 : Сергей Лазо — Вишняков
 : Бриллиантовая рука — капитан теплохода «Михаил Светлов»
 : Крах — Зипунов, савинковец
 : Новые приключения неуловимых — офицер в папахе
 : Один шанс из тысячи — Отто
 : Щит и меч — майор Герлах, зам.начальника школы Абвера
 —: Освобождение — генерал Андрей Гречко
 : Адъютант его превосходительства — Загладин
 : Гори, гори, моя звезда — любовник в немом кино
 : Ватерлоо (Италия, СССР) — Келлерман (нет в титрах)
 : Карусель — Анатоль, жених княжны Бибуловой
 : Поезд в завтрашний день — работник Совнаркома
 : Посланники вечности — капитан
 : Сердце России — большевик в Смольном (нет в титрах)
 : Корона Российской империи, или Снова неуловимые — одноглазый офицер
 : Цена быстрых секунд — эпизод
 : Тени исчезают в полдень — Анисим Шатров
 : Последний гайдук — эпизод
 : Свеаборг — великий князь Николай Николаевич
 : И на Тихом океане… — Семён
 : Океан — Светличный Андрей Павлович, капитан второго ранга
 : Остановка в пути (короткометражный)
 : Вечный зов — член бюро (нет в титрах)
 : Вольному — воля (короткометражный)
 : Бегство мистера Мак-Кинли — приятель Мак-Кинли
 : Не может быть! (новелла «Преступление и наказание») — следователь 
 : Жизнь и смерть Фердинанда Люса — Курт, человек Бауэра
 : Фронт за линией фронта — Фридрих фон Бютцов, немецкий подполковник-инженер
 : Инкогнито из Петербурга — жандарм
 : Бархатный сезон (CCCР, Швейцария) — Франсуа, помощник Николаса
 : Маленькие трагедии — зритель в театре
 : Вечерний лабиринт — метрдотель
 : Иначе нельзя — участник совещания
 : Ларец Марии Медичи — эксперт-криминалист Николай Иванович Крелин
 : Фронт в тылу врага — Фридрих фон Бютцов, немец-инженер, ставший советским разведчиком
 : Тревожное воскресенье — командир морского пожарного отряда Чёлобов
 :  Европейская история — журналист
 : Мёртвые души — вице-губернатор
 : Расставания — министр Андрей Иванович
 : Опасно для жизни! — подполковник, начальник отделения милиции
 : Берега в тумане (СССР, Болгария) — Акулиничев
 : Багратион — эпизод
 :  Завещание — солдат : Лицом к лицу — Кэрнс : Время сыновей — Коваленко : Загон (СССР, Сирия) — начальник личной охраны президента : Крейцерова соната — родственник на свадьбе : Пилоты (СССР, Чехословакия) — эпизод : Частный детектив, или Операция «Кооперация» — Н. И. Окаёмов : Беспредел — Хрипатый : Мальчики — доктор : Как живёте, караси? — Глеб, сосед по даче : Воздушные пираты — эпизод : Барышня-крестьянка — Лев Дмитрич Колбин

Озвучивание 
  — Незваные гости (Грузия-фильм) — Гитара-майор (роль Рамаза Чхиквадзе)
  — Попутный ветер (СССР, Чехословакия) — Рошер (роль Иозефа Лангмиллера)
  — Где третий король? (Польша)
  — Хозяин и слуга (Арменфильм) (короткометражный) — Кучер (роль Армена Хостикяна)
  — Развод по-итальянски (Италия) — Розарио (роль Ландо Будзанка)

Награды 
 Заслуженный артист РСФСР (25.07.1988)
 Народный артист Российской Федерации (30.08.1996)

Примечания

Ссылки 
 Лев Поляков на ruskino.ru

Выпускники ВГИКа
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища